Марс — многозначный термин.
 Марс — бог римского пантеона.
 Марс — планета Солнечной системы.
 Марс в культуре

Топоним 
Белоруссия
 Марс — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.
 Марс — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия
 Марс — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Марс — деревня в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Марс — посёлок в Чекмагушевском районе Башкортостана, упразднён в 1979 г.
 Марс — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Марс — село в Барятинском районе Калужской области.
 Марс — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Марс — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Марс — деревня в Рузском районе Московской области.
 Марс — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Марс — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Марс — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.

Украина
 Марс — село в Семёновском районе Черниговской области.

Франция
 Марс — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Марс — коммуна во Франции, в департаменте Гар.
 Марс — коммуна во Франции, в департаменте Луара.

Персоналии 
 Марс, Бетти (1944—1989) — французская певица и актриса.
 Марс, Джон Франклин (род. 1935) — американский предприниматель. Внук Франклина Марса.
 Марс, Жаклин (род. 1940) — американская предпринимательница. Внучка Франклина Марса.
 Марс, Кеттли (род. 1958) — гаитянская писательница, пишет на французском языке.
 Марс, Мелисса (род. 1979) — французская певица и актриса.
 Марс, Форрест Эдвард (1904—1999) — американский предприниматель. Сын Франклина Марса.
 Марс, Форрест Эдвард младший (1931—2016) — американский предприниматель. Внук Франклина Марса.
 Марс, Франклин Кларенс (1883—1934) — американский предприниматель, магнат, основатель компании Mars Incorporated.
 Жан Прис-Марс (1876—1969) — гаитянский писатель, государственный, общественный и политический деятель, дипломат.

Псевдоним 
 Марс Бонфайр (род. 1943) — канадский рок-музыкант, гитарист и автор песен.
 Бруно Марс (псевдоним Питера Джина Эрнандеса; род. 1985) — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер.

Фильмы и сериалы 
 Марс (фильм, 1968) — научно-популярный, научно-фантастический фильм, Леннаучфильм, 1968 год. Режиссёр — П. Клушанцев.
 Марс (фильм, 1996) — США, 1996 год.
 Марс (фильм, 1998) — фантастический боевик, США, 1996 год. Режиссёр — Йон Хесс.
 Марс (фильм, 2004) — комедия, Россия, 2004 год. Режиссёр — Анна Меликян.
 Марс (фильм, 2007) — короткометражная драма, Германия, 2007 год. Режиссёр — Маркус Рихардт.
 Марс (телесериал) — телевизионный мини-сериал американского телеканала National Geographic.

Техника 
 Марс — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи.
 Марс — серия советских автоматических межпланетных станций.
 Марс — площадка на топе составной мачты.
 Марс-2000 — судно на воздушной подушке.
 «Марс» (проект 737п) — тип буксиров-кантовщиков c крыльчатыми движителями, выпускавшихся в СССР в 1960-70-е годы.
 Марс (К-123) — российская многоцелевая атомная подводная лодка, строилась в 1990—1993 годах по проекту 945Б (945АБ).
 Марс — шведский флагманский корабль XVI века.
 2К1 Марс — советский тактический ракетный комплекс с твердотопливной неуправляемой ракетой. Принята на вооружение в 1958 году.
Марс — серия советских космических аппаратов.
 Марс-экспресс — автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства.
 Марс Одиссей — действующий орбитальный аппарат НАСА, исследующий Марс.
 Марс — изначальное название научно-исследовательского (на момент постройки — грузо-пассажирского) судна «Витязь».
 МАРС (компьютер) – проект советского суперкомпьютера на базе процессоров Кронос, реализованный в Вычислительном центре СО АН СССР с 1985 по 1989 год.
 «Марс» (РТМ) – советская автомобильная УКВ радиостанция (радиотелефон мобильный), получившая Гран-при и золотую медаль Брюссельской выставки 1958 года.
 МОКБ «Марс» — Конструкторское бюро, разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами.
НПО «Марс»  — российская компания.

Другое 
 Марс — кодовое название второй Ржевско-Сычёвской операции (1942).
 Марс — вариант конечной позиции, двойной выигрыш в нардах.

Употребляемые аббревиатуры
 МАРС — Малая академия русской словесности (Анапа).
 МАРС (мед.) — малые аномалии развития сердца.
 МаРС (ж.-д.) — маневровая работа станции, например: АСУ МаРС.
 МАРС — Мастерская революционного слова.
 МАРС — машина автоматического регистрирования и сигнализации.
 МАРС — межбанковская автоматизированная расчётная система.
 МАРС — муниципальная автоматизированная расчётная система.
 МАРС — Международная ассоциация религиозной свободы.
 МАРС — московская ассоциация революционных сатириков. (Источник: Вечерняя Москва, 09.12.1925, № 281, с. 3).
 МАРС — аналитическая реферативная база данных журнальных статей.
 МАРС — микротвэльный автономный расплавно-солевой реактор.
 МАРС — миномётная артиллерия реактивных снарядов.

См. также 
 
 Марс-ла-Тур — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель, регион Лотарингия, Франция.
 
 
 
 Марс атакует!
 Thirty Seconds to Mars — американская альтернативная рок-группа.